Baglietto ist der Familienname folgender Personen:

 Esteban Baglietto (1887–1942), argentinischer Fußballspieler und Funktionär
 Juan Carlos Baglietto (* 1956), argentinischer Singer-Songwriter